Вашатко () — чешская фамилия. Известные носители:

 Вашатко, Алоис (1908—1942) — чехословацкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Вашатко, Карл Иванович (1872—1919) — подполковник Русской армии.